Гоменица —  населённый пункт в общине Приедор Республики Сербской в Боснии и Герцеговине
 Гоменица —  населённый пункт в общине Теслич Республики Сербской в Боснии и Герцеговине